Песма Евровизије 1998. је било 43. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 9. маја 1998. у Националној арени у Бирмингему, Уједињено Краљевство.

Био је то рекордни осми пут да је УК домаћин такмичења, односно прво домаћинство Бирмингема. Домаћинство УК обезбедила је група Katrina & the Waves која је годину дана раније у Даблину победила са песмом -{Love Shine a Light}-. Водитељи су били Улрика Џонсон и дугогодишњи коментатор Тери Воган. Поред тога што је био водитељ, Тери Воган је такође и коментарисао такмичење.

Дана Интернашонал, представница Израела, је победила на такмичењу са песмом -{Diva}- освојивши 172 поена. Певачица је изазвала бројне контроверзе због промене пола 1993. године, тако поставши прва трансексуалка која је учествовала на такмичењу.

Формат 

Ово је био последњи пут да су на такмичењу користили оркестар, такође и прва година где се масовно користио телевотинг, и последња година где је извођач морао да пева на матерњем језику. Такмичење 1998. је остало упамћено по томе што је победник одлучен у последњем тренутку. Представници Грчке, Немачке, Словеније, Швајцарске, Малте, Израела и Белгије су певали уз већ снимљену матрицу (поред тога су представници Словеније и Немачке представили свог диригента).

Учесници 

На овом такмичењу је учествовало 25 земаља: Македонија је учествовала први пут телевизијски, поред тога што су 1996. послали представника, али нису прошли квалификациону рунду. Белгија, Финска и Словачка се враћају након једногодишње паузе. Поред тога што су послали представнике 1996. и нису успели да прођу квалификациону рунду, Румунија и Израел први пут учествују после 1994. односно 1995. године. Због лоших пласмана претходних година, на такмичење нису могли да учествују: Аустрија, Босна и Херцеговина, Данска, Исланд и Русија. Италија је одустала од такмичења из непознатих разлога, и није се вратила на такмичење све до 2011. године.

Земље учеснице 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 1999. године.

Гласање

Извођачи који су учествовали раније

Квалификација за Песму Евровизије 1999. 
Осим земље домаћина 1999, 16 земаља са највишим просеком бодова од 1994. до 1998. су се квалификовале за такмичење 1999. године.

Легенда:
 Аутоматски су се квалификовали
 Квалификовали се
 Повукли су се

Напомене:

Референце 

Песма Евровизије 1998.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1998.